Kardia mou min anisihis () — альбом грецького співака  Антоніса Ремоса, який був випущений 29 квітня  2002 році під ліцензію  Sony Music Греції. Альбом отримав  платиновий статус. 

Відомий грецький автор Йоргос Теофанус  написав музику і тексти всіх пісень альбому. Протягом 6 місяців з моменту випуску альбом став двічі платиновим. На обкладинці зазначено, що диск "заблокований",  не копіюється. 
У липні 2002 року Sony music випустила CD-сингл з 12 хітів, а через деякий час CD-сингл «Kardia mou min anisihis (Remix)» з реміксами на пісню «Kardia mou min anisihi».

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Антоніса Реиоса  
  Альбом «Kardia mou min anisihis »  на сайті Mygreek.fm   

Музичні альбоми 2002
Альбоми Антоніса Ремоса